Lahntal steht für:

 das Tal des Flusses Lahn
 Lahntal, Gemeinde im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Lahntal, Stadtbezirk der Stadt Lahn
 Lahntal (Gemeinde Maishofen), Ortsteil von Maishofen, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Lahntal (Gemeinde Wörgl), Ortsteil von Wörgl, Bezirk Kufstein, Tirol